Narsaq Heliport (AITA : JNS ; OACI : BGNS), est un héliport situé dans le nord-ouest du Narsaq dans la municipalité de Kujalleq dans le sud du Groenland. 

L'été, l'Arctic Umiaq Line ne s'étend pas à Narsarsuaq d'où la nécessité pour les passagers à destination de l'Europe de se rendre à l'héliport de Narsaq, qui offre plusieurs départs quotidiens vers Narsarsuaq.

Notes et références 

Héliport au Groenland